Мелике́ Ипе́к Яло́ва (род. 4 мая 1984, Анкара, Турция) — турецкая актриса и модель.

Биография 
Мелике Ипек Ялова родилась в столице Турции Анкаре в 1984 году. Отец актрисы, Юксель, был министром Турции. У нее есть младшая сестра Дженнет Нури.

У Мелике есть два высших образования. Она окончила Университет Билкент в Анкаре по специальности «международные отношения». После этого училась в Университете Сапиенца на отделении политики и управлением кризисных ситуаций.

До участия в съёмках сериала Великолепный век организовывала свадебные торжества. Случайная встреча в ресторане с продюсером сериала «Великолепный век» Тимуром Савджи изменила её жизнь, и она решила попробовать себя в роли актрисы. После съемок «Великолепного века» актриса решила вернуться к бизнесу, о чем и заявила прилюдно, сказав, что не думает об актёрстве и после «Великолепного века» собирается заниматься только своей фирмой. Однако получив предложение на 30 тыс. лир в месяц от сериала «Карадайн», приняла решение продолжить свою актёрскую карьеру, заявив, что «Великолепный век» стал отличным шансом посвятить свою жизнь кино. 

Мелике в совершенстве владеет французским и английским языками, но для того, чтобы принять участие в сериале, ей пришлось посещать уроки испанского. Также актрисе очень нравится смотреть футбольные матчи. Она болеет за футбольный клуб "Галатасарай". Кроме этого, Мелике отстаивает права бездомных животных и часто делает пожертвования в организации по защите животных.

Недавно Мелике снялась в таких сериалах, как "Однажды в Чукурова" и "Заключённый".

Личная жизнь 

В 2019 году в Измире актриса вышла замуж за турецкого продюсера Алтуга Гюльтан. В 2021 году стало известно, что Мелике развелась с мужем.

Фильмография

Ссылки 
 Полная биография Мелике Ипек Ялова

Персоналии:Анкара
Актрисы Турции